Зы́ково — село в Берёзовском районе Красноярского края. Административный центр Зыковского сельсовета.

География 
Село расположено у подножья Чёрной сопки.

История 
Зыково было основано в 1630 году казаком Дементием Зыковым.

Население

Экономика 
В Зыково действует Зыковский кирпичный завод.

Транспорт 
В селе расположена крупная железнодорожная станция Красноярск-Восточный, имеется пассажирская станция Зыково.
Также ходят междугородние автобусы под номером 133 Зыково-Автовокзал Восточный.

Связь

Примечания 

Населённые пункты Берёзовского района (Красноярский край)